Einzenberg ist der Ortsname von

 Einzenberg (Fürstenstein), Ortsteil der Gemeinde Fürstenstein, Landkreis Passau, Bayern
 Einzenberg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern